Elstermann ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Elstermann von Elster (1859–1945), deutscher General der Infanterie 
 Friedrich Elstermann von Elster (1856–1920), preußischer Generalmajor
 Knut Elstermann (* 1960), deutscher Filmkritiker und Moderator